Meshal Abdullah (Doha, 1984. május 2. –) katari labdarúgócsatár, az Al Ahli és a válogatott csapatkapitánya.

További információk 

1984-ben született személyek
Katari labdarúgók
Az Al Ahli (Doha) labdarúgói
Az Al-Sailiya labdarúgói
Az Al-Gharafa labdarúgói
A Qatar SC labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek